

Бакали — аул, Жуалинський район, Жамбильська область
 Бакали — село, Саркандський район, Жетисуська область

Бакали — село, Бакалинський район, Башкортостан
 Бакали — присілок, Бураєвський район, Башкортостан

Бакали — село, Білоцерківський район, Київська область